

Єрмаківське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область
 Єрмаківське сільське поселення — сільське поселення, Нововаршавський район, Омська область